Template Monster è una società di sviluppo web, che fornisce soluzioni pronte per creare siti web, le pagine di destinazione, marketing newsletter, ecc. Con una gamma di prodotti che comprende più di 26.000 oggetti, la società detiene lo status di uno dei maggiori fornitori di modelli siti web sul mercato. TemplateMonster ha sede a Brooklyn, New York. Il sito ufficiale della società templatemonster.com è uno dei 2000 siti più visitati al mondo secondo Alexa.

Informazioni generali 
TemplateMonster vende modelli HTML5 e Bootstrap, modelli per content management systems e piattaforme E-commerce, layout per Facebook, modelli PSD, e diversi prodotti per design aziendale. L'elenco dei CMS supportati da TemplateMonster comprende WordPress, Drupal, Joomla, e MotoCMS. La società supporta anche diverse piattaforme E-commerce, tra cui Magento, VirtueMart, ZenCart, PrestaShop, Jigoshop, OpenCart, Shopify, osCommerce, WooCommerce, e Loaded7. Ogni modello di TemplateMonster viene creato per settori specifici: fotografia, ristoranti, cliniche, ecc. Nel 2010, TemplateMonster.com ha iniziato una collaborazione con VideoSmash, l'azienda crea e vende video ed effetti speciali. TemplateMonster.com ha anche collaborato con Microsoft adCenter.

Storia 
TemplateMonster è stata fondata il 24 maggio, 2002. Il fondatore e attuale CEO David Braun ha deciso di avviare la società quando lavorava come socio nello studio di web design InverseLogic. Secondo David Braun, l'idea è nata dal fatto che lo sviluppo individuale del sito web era troppo costoso per molti clienti. Di conseguenza, uno dei obiettivi principali di TemplateMonster è stato quello di offrire soluzioni pronte, che sarebbero più convenienti rispetto ai siti web sviluppati da zero da studi di web design. Nel 2002, il team di progettisti e sviluppatori di TemplateMonster si è concentrato su HTML ei modelli siti web basati su Flash. Inoltre, l'azienda offriva prodotti di identità aziendale (ad esempio i loghi) per varie industrie. Più tardi, TemplateMonster ha iniziato a espandere il suo portfolio con i principali sistemi di gestione dei contenuti, costruttori dei siti, e le piattaforme E-commerce:
 nel 2005, la società ha iniziato a sviluppare modelli per osCommerce e ZenCart;
 nel 2006, il primo tema Wordpress è apparso nel catalogo della società;
 nel 2007, Joomla è stata aggiunta alla lista dei CMS supportati;
 nel 2008, TemplateMonster ha iniziato lo sviluppo di temi Drupal e Magento;
 nel 2010, l'azienda ha iniziato a lavorare con i modelli PrestaShop e VirtueMart;
 nel 2012, il primo modello OpenCart è apparso nel negozio di TemplateMonster;
 nel 2013, sono stati aggiunti i modelli Shopify e Wix al sito templatemonster.com.

MotoCMS 
La popolarità della tecnologia Flash nei tardi anni 2000 ha portato TemplateMonster a iniziare una collaborazione con FlashMoto CMS, un sistema di gestione dei contenuti e un costruttore di siti web basato su Flash. Nel 2009, www.templatemonster.com ha creato una categoria separata di modelli FlashMoto CMS. Con la caduta della popolarità di tecnologia Flash, FlashMoto CMS ha rinnovato i propri prodotti per soddisfare gli ultimi requisiti tecnici e i nuovi standard dello sviluppo web. FlashMoto CMS è stata rinominata in MotoCMS. Nel 2014, il fondatore della MotoCMS Demetrio Fortman è entrato a far parte di TemplateMonster come nuovo COO della società. Oggi TemplateMonster offre modelli siti web basati su MotoCMS 3 (l'ultima versione della piattaforma), insieme ad altri popolari CMS e piattaforme E-commerce. Inoltre, TemplateMonster promuove MotoCMS tramite programmi promozionali.

Cherry Framework 
TemplateMonster utilizza Cherry Framework in gran parte dei suoi temi Wordpress. Cherry Framework è un framework che utilizza temi child di Wordpress per espandere e personalizzare le funzionalità del CMS Wordpress. Cherry Framework viene fornito con installazione guidata, un editor di contenuti drag-and-drop integrato, e un gestore di export/import dei dati. Inoltre, ci sono molte estensioni che facilitano il lavoro con i social media, i grafici, i shortcode, slider, barre laterali, contenuti E-commerce e altri componenti. Cherry Framework è compatibile con WooCommerce e BuddyPress - i plugin, che permettono di creare negozi on-line e utilizza un sistema di griglia basata su Bootstrap per modificare il CSS. Il framework è sotto la licenza GNU GPL ed è gratuito.

Monstroid 
Monstroid è un "tema costruttore" lanciato nel 2015 da TemplateMonster ed è orientato a CMS Wordpress. A differenza di temi Wordpress standard, il nuovo prodotto è stato progettato per offrire un set completo di plugin, estensioni, elementi visivi e componenti del sito. Monstroid utilizza un editor di contenuti Motopress e il suo codice è una struttura modulare simile a Cherry Framework 4. Un'altra caratteristica presa da Cherry Framework è l'uso di temi parent e child.

Fatti 
 La società ha pubblicato il suo 10.000º modello il 29 dicembre 2005. Entro la fine di giugno 2014 TemplateMonster ha pubblicato più di 50.000 modelli. Tuttavia, alcuni modelli rilasciati negli anni precedenti sono stati venduti ad un prezzo esclusivo, e sono stati rimossi dal negozio. Nel 2016, il catalogo di TemplateMonster raccoglie più di 26.000 modelli premium.
 La versione russa e spagnola del sito di TemplateMonster sono state lanciate nel 2012. Nel 2015, www.templatemonster.com ha lanciato anche la versione tedesca, polacca, italiana, turca, francese e brasiliana (portoghese).
 TemplateMonster assume designer, sviluppatori e altri professionisti per creare modelli di alta qualità. In poche parole, la società lavora come uno grande studio di sviluppo web con una vasta ma standardizzata gamma di prodotti.
 TemplateMonster offre servizi di supporto tecnico per i suoi clienti.

Note

Collegamenti esterni